Musikkurzfilme — The Video Collection — збірка кліпів швейцарського гурту Lacrimosa, яка містить усі видані на той час кліпи гурту. Окрім цього, на виданні присутні бонусні матеріали зі зйомок деяких кліпів.

Список композицій

Учасники запису   

 Dirk Wolff — гітара;
 JP Genkel — гітара;
 Sasha Gerbig — гітара;
 Yenz Leonhardt — бас-гітара;
 Manne Uhlig — ударні;
 Анне Нурмі — синтезатор, вокал;
 Тіло Вольф — вокал, фортепіано.